Шашелы — деревня, Богдановский сельсовет Сенненского района Витебской области Белоруссии.
 Шашелы — деревня, Ходцевский сельсовет Сенненского района Витебской области Белоруссии.